József Madaras (1937 – 2007) – węgierski aktor telewizyjny
 Madaras – wieś na Węgrzech, w komitacie Bács-Kiskun, w powiecie Bácsalmás